

F 

F
Musiklabel F